Szczurek ist der Familienname folgender Personen:

 Mateusz Szczurek (* 1975), polnischer Finanzminister
 Łukasz Szczurek (* 1988), polnischer Biathlet
 Paul Szczurek (1908–1948), deutscher Kriegsverbrecher und Angehöriger der Lager-SS im KZ Auschwitz
 Stefanie Szczurek (* 1986), deutsche Bobfahrerin
 Wojciech Szczurek (* 1963), polnischer Politiker, Stadtpräsident von Gdynia

Siehe auch:

 Schurek